Philiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Philinae, que compreende 28 espécies em seis gêneros.

Gêneros 
 Aliturus (Fairmaire, 1902)
 Doesus (Pascoe, 1862)
 Heterophilus (Pu, 1988)
 Mantitheus (Fairmaire, 1889)
 Philus (Saunders, 1853)
 Spiniphilus (Lin & Bi, 2011)

Philinae
Philiini